ISDS peut désigner: 

 Réseau ISSN, connu jusqu'en 1993 sous le nom d'International Serials Data System.
 Mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, en anglais Investor-State Dispute Settlement.